Amenemope ist der Name mehrerer altägyptischer Personen oder Götter:

 Amenemope (Wesir), ein Wesir in der 18. Dynastie
 Amenemope (Sohn des Kanacht), ein Hohepriester der 19. Dynastie
 Amenemope (Vizekönig von Kusch), Vizekönig unter Sethos I. und Ramses II. in der 19. Dynastie
 Amenemope (Hohepriester der Mut), ein Hohepriester in der 20. Dynastie
 Amenemope (König), ein altägyptischer König der 21. Dynastie
 Amenemope (ägyptische Mythologie), eine altägyptische Gottheit
 Amenemope (Obervermögensverwalter), 19. Dynastie

Siehe auch:
 Amanappa